V35 peut faire référence à plusieurs automobiles :
 Infiniti G V35, troisième génération de Infiniti G ;
 Nissan Skyline V35, onzième génération de la Nissan Skyline ;
 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans une collision avec un train ou un véhicule ferroviaire, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres